A diklórbenzolnak három izomerje van:
1,2-Diklórbenzol
1,3-Diklórbenzol
1,4-Diklórbenzol